William Harvey (1578–1657) – angielski anatom i fizjolog, profesor w Królewskiej Szkole Medycyny w Londynie.
 William Harvey (1663–1731) – angielski polityk, parlamentarzysta z Old Sarum
 William Harvey (1689–1742) – angielski polityk, parlamentarzysta z Old Sarum
 William Henry Harvey (1811–1866) – irlandzki botanik
 William King Harvey (1915–1976) – amerykański agent specjalny Federalnego Biura Śledczego FBI